Pułki artylerii lekkiej (polowej) noszące numer „4”:

Polskie:
 4 Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1918-1919)
 4 Pułk Artylerii Polowej – Wojska Polskiego II RP (1919-1931)
 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej – Wojska Polskiego II RP (1932-1939)
 4 Pułk Artylerii Lekkiej (1940 we Francji)
 4 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej (1942-1947)

Austro-Węgierskie:
 4 Pułk Artylerii Polowej – Cesarskiej i Królewskiej Armii

Zobacz też 
 4 Pułk Artylerii
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej